Molekulska formula -{C21H22O4}- se može odnositi na:

 Bergamotin
 Likohalkon A